Los Puertos puede referirse a:

 Los Puertos de Morella (en valenciano, Els Ports), comarca española de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana.
 Los Puertos (más comúnmente, Cádiz y los Puertos), territorio flamenco español de la provincia de Cádiz, en Andalucía.
 Los Puertos de Santa Bárbara, diputación y localidad perteneciente al término municipal de Cartagena.